Мари́я Са́нчес () — популярное сочетание имени и фамилии в испаноязычных странах.

Известные представители:
 Мартинес Санчес, Мария Хосе (род. 1982) — испанская теннисистка.
 Санчес, Мария (род. 1989) — американская теннисистка.
 Санчес Лоренсо, Мария Антония (род. 1977) — испанская теннисистка.
 Санчес Пуиг, Мария — доктор филологических наук.